Denne liste over fredede fortidsminder i Hørsholm Kommune viser alle fredede fortidsminder i Hørsholm Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Hørsholm Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments